Батурки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Батурки — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Батурки — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.